Онушко — український козак, який заснував село Онішки, що на Полтавщині.
 Онушко Сергій Олексійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Онушко-Тиховська Лєна (* 1932) — українська поетеса, гуморист.

Див. також 
 Онішки